Dit is een lijst van rectores magnifici van Tilburg University, eerder geheten: Roomsch-katholieke Handelshogeschool (1927-1938), Katholieke Economische Hogeschool (1938-1963), Katholieke Hogeschool Tilburg (1963-1985), Katholieke Universiteit Brabant (1985-2001) en Universiteit van Tilburg (2001-2010). De meest bekende Tilburgse rectoren zijn Wim van der Grinten (de allereerste Nederlandse staatssecretaris (1949) en latere kabinetsinformateur (1977)) en Jan de Quay (minister-president 1959-1963).

Externe link 
 Lijst van Tilburgse rectores magnifici 

 
Tilburg rectores magnifici
Rectores